

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Mojków – część wsi Grabiszyce Średnie w woj. dolnośląskim, w pow. lubańskim, w gminie Leśna
 Mojków – przysiółek wsi Kuropatnik w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Strzelin